Saab AB, een Zweedse vliegtuigbouwer
 Saab Automobile AB, een Zweedse autofabrikant